

Patronyme 

 Adriano Fiori (1865-1950), médecin et botaniste italien ;
 Diego Fiori (1975-), artiste, réalisateur et producteur de cinéma italien ;
 Étienne Fiori (1893-?), aventurier français ;
 Fabrizio Della Fiori (né en 1951), basketteur italien ;
 Franco Fiori, humoriste canadien ;
 Henri Fiori (1881-1963), homme politique français ;
 Patrick Fiori (né en 1969), chanteur français ;
 Raymond Fiori (1931-1994), footballeur français ;
 Serge Fiori (né en 1952), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Valerio Fiori (né en 1969), footballeur italien.

Divers 
 Fiori, pâtes italiennes.